Het ATP-toernooi van Uniondale 2019 (met de officiële naam New York Open) vond plaats van 11 tot en met 17 februari 2019. Er werd gespeeld op de indoor hardcourtbanen van het Nassau Veterans Memorial Coliseum in de Amerikaanse voorstad van New York Uniondale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Uniondale
ATP-toernooi van Uniondale